Uratom kann bezeichnen:
 das ursprüngliche Konzept der Urknall-Theorie durch Georges Lemaître
 ein angenommener Grundbaustein der Atome im pseudowissenschaftlichen Buch Okkulte Chemie